BKM est un sigle pouvant désigner :
 BKM, un algorithme ;
 Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (en français, délégué du Gouvernement fédéral à la culture et aux médias), en Allemagne.

BKM est un code pouvant désigner :
 Buckinghamshire, un comté d’Angleterre ;
 .